Chaoyang Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chaoyang Zhen (socken i Kina), Liaoning, 
 Gaogong, socken, Anhui, 
 Chaoyang (socken i Kina, Anhui), 
 Chaoyang (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 41,83, long 114,05), 
 Chaoyang (socken i Kina, Heilongjiang, lat 45,63, long 126,66), 

Robotskapade Kinaförgreningar